Prowincja Nadmorska (Gwinea Równikowa)
 Prowincja Nadmorska (Kamerun)
 Prowincja Nadmorska (Kenia)